Haslund kan henvise til flere stednavne:
 Haslund (Obbekær Sogn) – en bebyggelse i Obbekær Sogn, Esbjerg Kommune
 Haslund (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Haslund Sogn, Randers Kommune

 Haslund (Sydslesvig) – er en landsby og kommune i Nordfrisland kreds.